Nokia:
 Nokia — финская фирма-производитель мобильных телефонов и другого телекоммуникационного оборудования.
 Нокиа — город в Финляндии.
 Nokia — концертный зал в Таллине (Эстония).

См. также 
 Nokia Siemens Networks — дочерняя компания фирмы Nokia.
 Nokian — финская фирма-производитель автомобильных шин.

Примечания